Steinebach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Steinebach/Sieg – kommun i Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, 
  Steinebach an der Wied  – kommun i Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz,